Шарыкино — название населённых пунктов в России:

 Шарыкино — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Шарыкино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.